Biserica de lemn din Românești se poate referi la:

 Biserica de lemn din Românești, Timiș, construită în secolul al XVIII-lea și localizată în satul Românești din comuna Tomești, județul Timiș
 Biserica de lemn din Românești, Suceava, construită în secolul al XVIII-lea și localizată în satul Românești din comuna Grănicești, județul Suceava